(littéralement Pleine lune) est une série télévisée turque en 26 épisodes de 120 minutes diffusée du  au  sur la chaîne Star TV.

Cette série est inédite dans tous les pays francophones.

Synopsis 
Nazlı, qui travaille comme cuisinier amateur mais veut en faire un métier, commence à travailler dans la maison de Ferit Aslan en tant que cuisinier privé. Nazlı, qui était ivre lors d'une soirée, dort chez Ferit. Remarquant que Ferit reste chez lui le lendemain matin, Nazli se met en colère contre Ferit et lui demande un compte. Ainsi, les bases d'un grand amour sont posées.

Distribution 

  : Nazmiye « Nazlı » Pinar
  : Ferit Kaya Aslan
  : Deniz Kaya
  : Hakan Önder
  : Alya
  : Fatoş
  : Asuman Pinar
 Berk Yaygın : Tarık
 Balamir Emren : Engin Aslan
 Alara Bozbey : Demet Kaya Önder
 Alihan Türkdemir : Bulut Kaya
 Yeşim Gül : Leman Aslan
 Emre Kentmenoglu : Bekir
 Özlem Türay : İkbal
 Ayumi Takano : Manami
 Gamze Aydogdu : Melis
 Minel Üstüner : Pelin
 Irmak Ünal : Zeynep Kaya Aslan
 Mert Yavuzcan : Demir Kaya

Références

Liens externes 
 
 

Série télévisée créée en 2017
Série télévisée disparue en 2017
Série télévisée turque des années 2010
Série télévisée de Star TV (Turquie)
Série télévisée de comédie romantique
Série télévisée de comédie dramatique
Série télévisée sentimentale